Šklovski ali Šklovska [šklóvski/šklóvska] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Шкло́вский/Шкло́вская).

 Jevgenij Šklovski, ruski pripovednik.
 Josip Samujilovič Šklovski (1893—1984), ruski astronom in astrofizik.
 Oleg Mendelejevič Šklovski (*1947), ruski filmski in gledališki igralec.
 Viktor Borisovič Šklovski (1893—1984), ruski pisatelj, literarni zgodovinar, kritik, filmski kritik in filmski scenarist.